Steven St. Croix (Los Angeles, ) é um ator pornográfico e diretor norte-americano. Começou sua carreira em 1992, aos 24 anos.

Atores pornográficos dos Estados Unidos
Cineastas dos Estados Unidos
Naturais de Los Angeles